Boží duha může označovat:
Boží duha
 Boží duha (divadelní hra)
 Boží duha (film)